El Puig d'Espana és una muntanya de 258,9 metres del límit del terme comunal de Reiners, tots dos de la comarca del Vallespir, a la Catalunya del Nord. En alguns mapes apareix la forma errònia de Puig d'Espanya. Es troba a prop a llevant del poble de Reiners, al nord-est de Can Guisset.

Referències 

Muntanyes de Reiners